Вона может означать:

Денежная единица 
 Вона — денежная единица Кореи в 1902—1910 годах.
 Южнокорейская вона — денежная единица Республики Корея в 1950—1953 и с 1962 года.
 Северокорейская вона — денежная единица КНДР с 1947 года.
 Вона Командования Красной армии — денежные знаки, выпускавшиеся советским военным командованием в Северной Корее.

Другое 
 Вона, Габор (род. 1978) — венгерский политик, лидер националистической Партии за лучшую Венгрию.
 Вона — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.

См. также 

 
 Вон